Het seizoen 1990/91 was het 53ste seizoen van de Liga 1 en het 73ste kampioenschap van Roemenië.

Eindstand 

1 Corvinul Hunedoara kreeg twee strafpunten.

2 SC Bacău veranderde zijn naam in FC Bacău.

3 Bihor Oradea kreeg vier strafpunten.

(K) = verdedigend kampioen, (B) = verdedigend bekerwinnaar, (N) = gepromoveerd

Topschutters

Externe links 
 Seizoen 1990/91 bij romaniansoccer.ro

Roemeens voetbalseizoen